Cribb se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Phillip James Cribb
 Thomas H. Cribb